Lyutovo (bulgariska: Лютово) är ett distrikt och en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Belitsa och regionen Blagoevgrad, i den sydvästra delen av landet,  km söder om huvudstaden Sofia. Lyutovo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Lyutovo är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Lyutovo. Närmaste större samhälle är Razlog,  km sydväst om Lyutovo.

I omgivningarna runt Lyutovo växer i huvudsak blandskog. Runt Lyutovo är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Blagoevgrad (region)
Orter i Blagoevgrad (region)
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll